Die Nordamerikanische Meisterschaften im Sommerbiathlon 2011 fanden vom 25. bis 28. August des Jahres auf der Ethan Allen Firing Range in Jericho, im US-Bundesstaat Vermont statt.

An allen Rennen der Männer und der Frauen nahmen nur Starter aus den USA teil.

Die Teilnehmer starteten in folgenden Altersklassen:
 Girls/Boys, 15–16 Jahre
 Youth, 17–18 Jahre
 Junior, 19–20 Jahre
 Senior, 21–34 Jahre
 Master, 35–49 Jahre
 Grandmaster, ab 50 Jahre

Männer 
 4 km Sprint 
Datum: Freitag, 26. August 2011

(*) gem. IBU-Regel 8.5.2 wegen Verstoßes beim Laden

7 km Einzel 
Datum: Sonnabend, 27. August 2011

Frauen 
 3 km Sprint 
Datum: Freitag, 26. August 2011
 6 km Einzelrennen 
Datum: Sonnabend, 27. August 2011

Weblinks 
 Ergebnisliste aller Rennen (PDF; 658 kB)
 Ergebnisse der Sprintrennen auf www.eabiathlon.org (PDF; 51 kB)
 Ergebnisse der Einzelrennen auf www.eabiathlon.org (PDF; 46 kB)
 306 Fotos der Veranstaltung und vieler Teilnehmer

2011
Biathlonveranstaltung 2011
Biathlon (Vereinigte Staaten)
Sportveranstaltung in Jericho (Vermont)